Harry Stevens (constructeur), Brits constructeur
 Harry Stevens (personage), TV-personage
 Harry Stevens (wielrenner), Belgisch wielrenner